

Codici 
 VEE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Venetie (Alaska) (Stati Uniti)

Informatica 
 VEE – Visual Engineering Environment